Grabitz ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Grabitz (1934–1992), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer. 
 Helge Grabitz (1934–2003), deutscher Oberstaatsanwältin und Historikerin
 Ileana Grabitz (* 1973), deutsche Journalistin
 Lucas Grabitz (* 2001), deutscher Handballspieler

sowie der Name von:
 Grabitz (Furth im Wald), Ortsteil von Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern